Жирардо́н () — французская фамилия.
  (1758—1806) — французский дивизионный генерал
 Жирардон, Мишель (1938—1975) — французская актриса.
 Жирардон, Франсуа (1628—1715) — французский скульптор.

См. также 
 Жирардо
 Жирарден